Coryell ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Coryell (1912–1971), US-amerikanischer Chemiker und Physiker
 Don Coryell (1924–2010), US-amerikanischer American-Football-Trainer 
 Julie Coryell (1948–2009), US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin
 Larry Coryell (1943–2017), US-amerikanischer Jazzgitarrist

Siehe auch:

 Coryell County, County in Texas, Vereinigte Staaten